Salvia romana puede referirse a:

 el nombre común de la planta Mentha spicata; 
 el nombre común de la planta Salvia sclarea; o
 el nombre común de la planta '''''Tanacetum balsamita.